Die Saison 1997/98 war die 6. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die vierte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich die Zweitvertretung von Tennis Borussia Berlin, die damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Erstmals gewann somit eine Reservemannschaft den Titel. Mit 26 Punkten gelang den kleinen Veilchen ein Rekordvorsprung auf den zweitplatzierten Frohnauer SC.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 1997/98
1997